Un delito es una acción u omisión que está penada por la ley.

El término también puede hacer referencia a:
 Delito, película argentina de 1962 dirigida por Ralph Pappier;
 El delito, obra de teatro de 1915 de Luis Fernández Ardavín y Federico García Sanchiz.